Канадський фільм присвячений канадському філософу Маршаллу Маклуену. У фільми описуються деякі з його теорій і поглядів, а також розповідається про його самого. Містить уривки виступів та інтерв'ю Маклуена.

Посилання 
 Тезисний виклад документального фільму "Пробудження Маклуена" (McLuhan's Wake ) (2002)